Moos kan syfta på:

Personer
 Alexandre Moos (1972–), en cyklist från Schweiz.
 Ludwig von Moos (1910–1990), en politiker från Schweiz.

Geografi

Italien 

 Moos in Passeier, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Tyskland 

 Moos, Bayern – kommun i Landkreis Deggendorf , Bayern, Niederbayern, 
 Moos, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Freiburg Region,